Frank Philipp Albert (* 29. Dezember 1966 in Schwerte, Deutschland) ist ein deutscher Immobilienunternehmer und Gründer der Supernova-Gruppe, die er nach wie vor leitet.

Leben 
Frank Philipp Albert wuchs in Menden, Sauerland in Deutschland auf. Nach Beendigung seiner Schullaufbahn mit Abitur zog er für das Studium der Volkswirtschaftslehre nach Graz, Österreich. An der Karl-Franzens-Universität absolvierte er sein Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, das er 1994 mit dem Doktorat abschloss.

Erste berufliche Erfahrungen sammelte Albert im elterlichen Unternehmen, einem Produktionsunternehmen in der Beleuchtungsindustrie. Nach verschiedenen Stationen im Ausland und einer dreijährigen Funktion als Assistent der Geschäftsführer der steirischen Joanneum Research, gründete Frank Albert 1994 sein eigenes Unternehmen, die heutige Supernova-Gruppe, deren Geschäftsführer er heute noch ist.

Die Supernova-Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren in zahlreichen zentraleuropäischen Ländern und hat knapp 90 Handelsimmobilien mit einer Jahresmiete von rund 125 Mio. Euro im Eigentum.

Frank Albert wurde für seine unternehmerische Qualität und den sozial verträglichen Abbau der Baumax AG im September 2018 mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Weblinks 
 Curriculum Vitae

Einzelnachweise 

Immobilienunternehmer
Absolvent der Universität Graz
Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952)
Deutscher
Geboren 1966
Mann